Hora 25 puede referirse a:

 Hora 25, programa de radio de la Cadena SER de España.
 Hora 25, programa de radio de Argentina, conducido por Jorge Lanata.
 Hora 25, programa deportivo de radio de Uruguay, emitido por Radio Oriental.
 Hora 25, programa de televisión de Chile.
 La hora 25, película de 1967 dirigida por Henri Verneuil y protagonizada por Anthony Quinn.
 Hora 25, colectivo teatral colombiano de Medellín.